SM U 43 war ein diesel-elektrisches U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.

Schicksal 
U 43 lief am 26. September 1914 bei der Kaiserlichen Werft Danzig vom Stapel und wurde am 30. April 1915 in Dienst gestellt. Kommandanten des Bootes waren der Reihenfolge nach Hellmuth Jürst, Waldemar Bender und Johannes Kirchner.

Im Verlauf des Krieges versenkte das Boot 44 Handelsschiffe der Entente und neutraler Staaten mit einer Gesamttonnage von 116.590 BRT.

U 43 überstand den Krieg. Am 20. Januar 1919 wurde es an Großbritannien ausgeliefert und 1922 in Swansea verschrottet.

Sonstiges 
Im Gegensatz zu vielen anderen Hochsee-U-Booten der kaiserlichen Marine besaß U 43, ebenso wie das Schwesterboot U 44, keinen Kiel.

Einzelnachweise

Literatur 
 Bodo Herzog: Deutsche U-Boote 1906–1966. Erlangen: Karl Müller Verlag, 1993, ISBN 3-86070-036-7.

Weblinks 
uboat.net U 43

http://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1528390971/ : U-43 eingeben, Suchergebnisse Seite 3 

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
Kaiserliche Werft Danzig
U-Boot im Ersten Weltkrieg